Billie Jean King ha battuto in finale Evonne Goolagong 6–0 6–1.

Teste di serie
 Chris Evert (semifinali)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Billie Jean King (campionessa)
 Evonne Goolagong (finalista)
 Margaret Court (semifinali)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Kerry Reid (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1975